Ашокнагар:

 Ашокнагар — город в индийском штате Мадхья-Прадеш.
 Ашокнагар — округ в индийском штате Мадхья-Прадеш.
  — город в индийском штате Тамилнад.